Flamingos kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Flamingos, Nayarit, Bahía de Banderas, 
 Flamingos, Michoacán de Ocampo, Sahuayo,

Se även
 Flamingo (olika betydelser)

Robotskapade Mexikoförgreningar